Rosar ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Rosar (1888–1963), österreichische Theater- und Filmschauspielerin
 Ulrich Rosar (* 1968), deutscher Soziologe